Zanger ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Zanger (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin
 Georg Zanger (* 1947), österreichischer Rechtsanwalt
 Jan de Zanger (1932–1991), niederländischer Autor, vor allem von Jugendbüchern
 Johann Zanger der Ältere (1517–1587), Musiktheoretiker und evangelischer Theologe
 Johann Zanger der Jüngere (1557–1607), Jurist
 Konrad Zanger (* 1936), ehemaliger deutscher Tennisspieler
 Meinhard Zanger (* 1955), Regisseur, Schauspieler, Dozent, Intendant und Festivalleiter
 Melchior Zanger  († 1603), katholischer Theologe
 Wolfgang Zanger (* 1968), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Ziggy Zanger (* 1958), deutsche Schauspielerin